El término cómputo puede referirse:

 a la computación, la disciplina que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital;
 a la teoría de la calculabilidad;
 a la teoría de la computabilidad, la parte de la computación que estudia los problemas de decisión que se pueden resolver con un algoritmo;
 a contar, como un proceso pedagógico;
 a la cuenta (matemáticas) o «cálculo»; una operación aritmética (o un conjunto de operaciones aritméticas).

Enlaces externos